El apellido Míguez (patronímico de Miguel en gallego) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Óscar Míguez, futbolista uruguayo.
Celso Míguez, piloto de carreras español.
Pablo Míguez, futbolista uruguayo.
Pedro Míguez Meizoso, periodista español.
Leopoldo Miguez, compositor, violinista y director de orquesta brasileño.
Juan José Míguez, actor de cine y radio.
Ramiro Miguez, director técnico argentino.
Mario Míguez, poeta español.
Enrique Míguez, piragüista español.
José Míguez Bonino, teólogo argentino.
Sergio Miguez, futbolista argentino.
José Luis Míguez "Luisito", exfutbolista español.
Gonzalo Caballero Míguez, profesor e investigador en ciencias sociales.
 José María Gómez Míguez, director de producción de factoría naval, ingeniero técnico naval